Ronberg steht für:

 Ronberg (Karwendel), Berg im Karwendel
 Ronov (), Berg in Nordböhmen